Gavia hace referencia a varios artículos:

Zoología
Gavia, orden de aves acuáticas buceadoras.
Gavia arctica, especie de ave gaviforme del hemisferio norte.
Gavia stellata, especie de ave gaviforme que se encuentra en las charcas de agua dulce.
Gavia immer, especie de ave gaviforme de la familia de los Gaviidae.

Tecnología
Gavia (vela), vela que se coloca en los masteleros.
Gavias, en Canarias, sistema de cultivo basado en la recolección de aguas de escorrentía.
Gavia (minería), sistema de transporte minero consistente en una zanja por donde se trasladan los materiales.

Lugares
Paso Gavia, puerto de montaña en Italia.
Estación de La Gavia, de la línea 1 del metro de Madrid.